Cselkó István (1773–1837) jogász
Cselkó István (1847–1930) mezőgazdász